Een verkeersweg:
 N993 (België)
 N993 (Nederland), zie Provinciale weg 993

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing